Полянское () — пресноводное озеро на территории Полянского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,2 км², площадь водосборного бассейна — 150 км². Располагается на высоте 20,5 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из залива на северной стороне озера вытекает река Петлянка, впадающая в озеро Красавица, из которого вытекает река Камышовка, приток реки Гороховки, впадающей, в свою очередь, в Выборгский залив.

С северо-запада в водоём впадает река Полянка, несущая воды озёр Зеленохолмского, Краснофлотского, Красногвардейского и Подгорного.

На северо-западном берегу Полянского располагается посёлок Поляны, через который проходит дорога  («Средневыборгское шоссе»).

Название озера переводится с финского языка как «церковное озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300511102000009803.

См. также 
 Озёра Карельского перешейка

Примечания 

Бассейн Камышовки
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)